El patinatge de velocitat sobre gel és un esport que forma part del programa olímpic des dels primera edició dels Jocs Olímpics d'Hivern realitzats a Chamonix (França) l'any 1924. La inclusió d'aquest esport es feu únicament en categoria masculina, ja que la competició femenina no s'incorporà fins als Jocs Olímpics d'Hivern de 1960 realitzats a Squaw Valley (Estats Units), si bé en l'edició de 1932 realitzada a Lake Placid (Estats Units) ja es realitzaren diverses proves de demostració.

Els grans dominadors d'aquest esport són els Països Baixos, els Estats Units i Noruega.

Programa 
• = competició oficial, (d) = prova de demostració

Medaller 

en cursiva: comitès nacionals desapareguts.

Medallistes més guardonats

Categoria masculina

Categoria femenina

Vegeu també 
 Llista de medallistes olímpics de patinatge de velocitat

Enllaços externs 

  Cercador Olímpic
  www.sports-reference.com - Patinatge de velocitat